Села:
 Містки — Луганська область, Сватівський район
 Містки — Львівська область, Пустомитівський район
 Містки — Чернігівська область, Сновський район (колишній Щорський район)

Див. також 
 Мостки